Kromy (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kromy (Orjol), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Orjol

 Kromy (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Kromy (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Kromy (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk